Babiy est un nom de famille porté notamment par :

 Ihor Babiy (1971-), homme d'affaires, personnalité publique, mécène, directeur artistique et artiste ukrainien, également connu par son nom d'artiste VarrIng ;
 Olga Babiy (1989-), joueuse d'échecs ukrainienne qui détient le titre FIDE de grand maître féminin.